Hausermühle bezeichnet

 einen Ortsteil von Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 einen Ortsteil von Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern
 Hausermühle (Neunkirchen-Seelscheid), ein Ortsteil von Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

 eine ehemalige Wassermühle in der Gemeinde Schwalmtal am Niederrhein, siehe Hausermühle (Kranenbach)